L'edizione 1998-99 del Campionato ucraino di calcio (Vyšča Liha) vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Andrij Ševčenko (), con 18 reti.

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Kiev Campione d'Ucraina 1998-99.
SC Mykolaiv retrocesso in Perša Liha.

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
Campionato ucraino di calcio